Жа́ков — російське прізвищ. Відомі носії:

 Жаков Михайло Петрович (1893–1936) — комісар народної освіти ДКР історик професор.
 Жаков Олег Петрович (1905–1988) — російський кіноактор, народний артист СРСР (1969), лауреат Державної премії СРСР (1946, 1971).

Див. також 
 Жакоб (прізвище)